Дос Роситас има више значења:

 Дос Роситас (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Дос Роситас (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику